María de Valois era la hija mayor de Carlos de Valois y de su tercera esposa Mahaut de Châtillon-Saint Pol; desposó el Duque de Calabria, heredero al trono de Nápoles, y fue la madre de la reina Juana I de Nápoles.

Biografía 

Sus abuelos paternos eran Felipe III de Francia e Isabel de Aragón; sus abuelos maternos Guido IV y María de Bretaña.  Sus hermanas pequeñas fueron Isabel de Valois, que desposó Pedro I de Borbón y Blanca Margarita de Valois que se casó con Carlos IV de Luxemburgo.

María se casó con Carlos, Duque de Calabria en 1324 cuando tenía solo 14 años, y el esposo era ya viudo de Catalina de Habsburgo de la que no tuvo hijos.  Del matrimonio entre María y Carlos nacieron 5 hijos:

 Eloísa (enero o febrero de 1325 - 27 de diciembre de 1325).
 María (1326 – 1328).
 Carlo Martello (abril 1327).
 Juana (1328 – 1382), reina de Nápoles.
 María (póstuma, 1329 – 1366), Condesa de Alba.

Murió en 1332 a los 23 años de edad, siendo viuda desde hacía 5 años.

Árbol genealógico

Referencias

Consortes de la casa de Valois
Mujeres
Historia de Nápoles
Duquesas consortes del siglo XIV